Jacob Appelbaum
 Josh Appelbaum
Homonymie de patronyme germanique